
Памятники писателю Николаю Васильевичу Гоголю, установленные в Москве:

 Памятник Гоголю на Гоголевском бульваре — 1952 год, скульптор Н. Томский, архитектор Л. Голубовский.
 Памятник Гоголю на Никитском бульваре — 1909 год; в 1959 после семилетнего пребывания в Донском монастыре (филиале музея архитектуры) перенесён во дворик усадьбы А.П.Толстого на Никитском бульваре; скульптор Н.А. Андреев, архитектор Ф. Шехтель.

См.также
 Памятник Гоголю